Blata bezeichnet

Blata, Nebenfluss der March in Tschechien
Blata, Ortsteil von Zámostí-Blata, Okres Jičín
Blata, Ortsteil von Mělník, Okres Mělník
Blata, Ortsteil von Nýrsko, Okres Klatovy
Blata, Ortslage von Hranice u Nových Hradů, Okres České Budějovice